

Нова Зоря — село, Ононський район, Забайкальський край
 Нова Зоря — селище, Сосьвинський міський округ, Свердловська область
 Нова Зоря — село, Тальменський район, Алтайський край

Нова Зоря — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Новопільська сільська громада (в минулому — Криворізький район (1923—2020))
 Нова Зоря — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Девладівська сільська громада (в минулому — Софіївський район)
 Нова Зоря — село, Херсонська область, Херсонський район (в минулому — Білозерський район)